Marais-Vernier : commune française, située dans le département de l'Eure
 Marais-Vernier : petite région naturelle du Nord-Ouest de l'Eure en région Normandie. Constituée notamment de prairies humides, de marais, d'étangs et de tourbières, elle est protégée à de nombreux titres.

Homonymie de toponyme